János Reisz (1929-?) fue un piloto húngaro de motociclismo, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre  1968 y  1976. Su primer éxito como piloto fue la victoria de la categoría de 250cc de la Bol d'Or en 1956 junto a György Kurucz con una Pannonia. En 1968, corre su primera carrera en el Mundial de Motociclismo. Su mejor temporada fue la temporada 1970 donde acabó en la vigésimaprimera posición de la categoría de 125cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Hungría
Pilotos de Yamaha
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc